Bei den ITA National Intercollegiate Indoor Championships wurden 2013 zum 35. Mal die Hallenmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Gespielt wurde vom 7. bis zum 10. November im USTA Billie Jean King National Tennis Center im New Yorker Stadtteil Queens. Den Titel im Herreneinzel sicherte sich der US-Amerikaner Clay Thompson von der UCLA.

Hauptrunde

Setzliste

Ergebnisse

Nebenrunde

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Selections auf itatennis.com (englisch)
 Turnierplan Hauptrunde (pdf, englisch)
 Turnierplan Nebenrunde (pdf, englisch)

College-Tennis-Saison 2013/14
Tennisturnier 2013
Tennisturnier in Queens
2013 Herreneinzel
Herrentennisturnier